«Целитель» () — это первый сегмент третьей серии первого сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».

Пролог 
Эх, Джеки, Джеки, какой же ты человек? Лазаешь по крышам, по чужим окнам, мелкий воришка с мечтой о богатстве и ветром в пустых карманах. Не трогай это окно, Джеки, не открывай его. Войти туда просто, а выйти куда сложнее. Ты хочешь чем-то поживится, но ведь там… Сумеречная зона.

Сюжет 
Форточник Джеки Томпсон врывается в музей поздно ночью и крадёт редкий камень с витрины. Он включает сигнализацию и получает пулю от охранника, но камень исцеляет его. Вернувшись в свою квартиру, Джеки начинает изучать камень, но слышит шум в коридоре. Он обнаруживает, что его сосед и друг Гарри подвергся сердечному приступу. Один из соседей пытается сделать СЛР Гарри, но безрезультатно. Быстро приняв решение, Джеки подбегает к Гарри и, схватив камень, прикасается к его груди, прося исцеления. Вскоре Гарри приходит в себя и разговаривает.

Гарри рассказывает Джеки все, что он видел, пока был без сознания. Он рассказывает о плавании над соседями и Джеки и что, когда он вылечил его, казалось, он рванул его обратно в тело. Гарри говорит Джеки, что они могли бы заработать состояние с такой силой. Джеки вскоре становится «братом Джоном» и лечит других на телевидении. Гарри, который заинтересован только в деньгах, выступает в качестве бизнес-менеджера, но Джеки по-настоящему чувствует себя альтруистом и любит помогать другим. Коренной американец, Дуэнде, появляется и говорит, что его люди одолжили камень для музея, и предупреждает, что Джеки идёт по неверному пути; Джеки склонен вернуть камень, но Гарри издевается.

Проживая в роскошном доме и имея больше денег, чем ему нужно, Джеки действительно хочет вернуть камень, но Гарри продолжает убеждать его в обратном. Поступает звонок, и мужчина по имени Джозеф Рубелло, наркобарон из прошлого Джеки, просит исцелить его рак в терминальной стадии. Так как Рубелло относился к нему ужасно в прошлом, Джеки требует два миллиона долларов, чтобы исцелить его. Рубелло соглашается, но камень больше не работает. Позже, на телевидении, Гарри тянет мальчик, который был глухим от рождения и ждёт своей очереди на исцеление Джеки. Тот терпит неудачу, его старая огнестрельная рана открыта и обильно кровоточит. Дуэнде снова появляется и объясняет, что камень работает только при использовании бескорыстно. Гарри отказывается помочь Джеки, планируя забрать все деньги себе. Глухой мальчик следует за Джеки, берёт в руки камень и исцеляет его. Джеки, в свою очередь, исцеляет мальчика и отдаёт камень Дуэнде, чтобы тот смог вернуться к своему народу. Дуэнде отводит мальчика к его матери. Джеки улыбается, зная, что он поступил правильно…

Эпилог 
Теперь он Джон, он больше уже не Джеки. Пускай и не брат Джон, заступник всех людей, но зато он способен сострадать ближнему своему, ибо весь секрет в сострадании. Мы все со временем это поймём. Без доброго сердца и чудо не исцеляет. Даже… в Сумеречной зоне.

В ролях

Интересные факты 
 В Южно-Американском фольклоре Дуэнде (часто переводится как эльф) — фее- или гоблиноподобное существо, имеющее магические силы. Это вероятное объяснение названия загадочного персонажа — коренного американца, который появляется в этой серии.

См. также 
 Знахарство
 Дуэнде

Ссылки 
 
 TV.com, «Twilight Zone (1985): Healer»

Серии первого сезона первого возрождения телесериала «Сумеречная зона»